

Patronymes 
 
  (1926-2007), réalisateur italien ;
 Giorgio Simonelli (1901-1966), réalisateur, scénariste et monteur italien ;
 Giuseppe Simonelli (1650-1710 ou 1713), peintre baroque italien ;
  (1878-1960), banquier italo-américain ;
  (1830-1911), architecte et homme politique italien.

Patronyme italien